Die Virginia Slims of Boston 1976 waren ein Tennisturnier der Damen in Boston. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1976 und fand vom 22. bis 28. März 1976 statt.

Einzel

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1976
Tennisturnier in Boston